Tubbs ist der Familienname folgender Personen:

 D. B. Tubbs (1913–1999), britischer Sachbuchautor und Übersetzer
 Jerry Tubbs (1935–2012), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Michael Tubbs (* 1990), Bürgermeister der Stadt Stockton, Kalifornien
 Nate Tubbs (* 1964), US-amerikanischer Boxer
 Premik Russell Tubbs (* 1952), US-amerikanischer Musiker und Musikproduzent
 Stephanie Tubbs Jones (1949–2008), US-amerikanische Politikerin
 Tony Tubbs (* 1958), US-amerikanischer Boxer
 William Tubbs (1907–1953), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Dubbs
 Dubs